El anillo cardenalicio es el anillo de oro que usan los cardenales. Es idéntico para todos los elegido durante un mismo pontificado, es decir que cada Papa, cuando nombra cardenales, les entrega un anillo con el escudo de armas del mismo Pontífice. El anillo simboliza su pertenencia al Sacro Colegio cardenalicio. El Papa se los coloca en una Misa solemne, luego de haberlos creado cardenales en un Consistorio. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI, le impone el Anillo Cardenalicio el mismo día en que se le impone la Birreta y su respectivo Solideo Rojo.

Cardenalicio
Indumentaria religiosa
Colegio cardenalicio
Símbolos de poder